Змагання зі стрибків у воду з триметрового трампліна серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 30–31 липня.

Результати
Попередній раунд розпочався 30 липня о 09:30. Півфінал розпочався 30 липня о 15:00. Фінал розпочався 31 липня о 19:30.

Зеленим позначено фіналістів

Блакитним позначено півфіналістів

Примітки 

трамплін, 3 метри (чоловіки)